RMS Carmania (1905) – statek pasażerski należący do Cunard Line służący w okresie I wojny światowej jako krążownik pomocniczy
 RMS Carmania (1962) – statek pasażerski Cunard Line w latach 1962-1973.